Антонио дель Амо (; ,  — , ) — испанский кинорежиссёр, сценарист и кинокритик.

Биография 
Антонио дель Амо пришёл в кинематограф в 30-е годы, работал кинокритиком в журналах «Популярные фильмы» и «Наше кино». Во время Гражданской войны снял несколько пропагандистских документальных фильмов для республиканцев. Был помещён в тюрьму за свою принадлежность к Коммунистической партии Испании и покинул кинематограф до второй половины 40-х годов. Помимо режиссёрской деятельности преподавал в Официальной киношколе и писал книги, среди которых «Всемирная история кино» (1945), «Кинематограф как язык» (1948) и «Эстетика монтажа» (1972). Умер от последствий автоаварии.

Фильмография 
 1942: Hallazgo en Italica
 1951: День за днём / Día tras día
 1953: Puebla de las mujeres
 1954: El pescador de coplas
 1954: Проклятая гора / Sierra maldita (лауреат «Золотой раковины» МКФ в Сан-Себастьяне)
 1956: El pequeño ruiseñor
 1957: Saeta del ruiseñor
 1958: El ruiseñor de las cumbres
 1963: Las gemelas
 1966: Un perro en órbita
 1975: Матери-одиночки / Madres solteras

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Испании
Кинокритики Испании
Сценаристы Испании
Члены Коммунистической партии Испании